2002/03 was het 105de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen.

Prijzen

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2002/03 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Scheidsrechters

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Football League First Division

Eindstand

Play-offs
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Nottingham Forest
| RD1-team02 = 'Sheffield United 
| RD1-score01firstleg = 1
| RD1-score02firstleg = 1
| RD1-score01secondleg = 3
| RD1-score02secondleg = 4

| RD1-team03 = 
| RD2-score01firstleg = 
| RD2-score02firstleg = 
| RD2-score01secondleg = 0
| RD2-score02secondleg = 3
}}
Wolverhampton Wanderers promoveert en komt in het seizoen 2003/04 uit in de Premier League.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Portsmouth FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Portsmouth FC, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Harry Redknapp de titel wonnen in de Football League First Division en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League seizoen 2003/04.

Football League Second Division
 Wed W G V DV DT W G V DV DT DS Ptn
 1. Wigan Athletic 46 14 7 2 37 16 15 6 2 31 9 +43 100
 2. Crewe Alexandra 46 11 5 7 29 19 14 6 3 47 21 +36 86
 3. Bristol City 46 15 5 3 43 15 9 6 8 36 33 +31 83
 4. Queens Park Rangers 46 14 4 5 38 19 10 7 6 31 26 +24 83
 5. Oldham Athletic 46 11 6 6 39 18 11 10 2 29 20 +30 82
 6. Cardiff City 46 12 6 5 33 20 11 6 6 35 23 +25 81
 7. Tranmere Rovers 46 14 5 4 38 23 9 6 8 28 34 +9 80
 8. Plymouth Argyle 46 11 6 6 39 24 6 8 9 24 28 +11 65
 9. Luton Town 46 8 8 7 32 28 9 6 8 35 34 +5 65
 10. Swindon Town 46 10 5 8 34 27 6 7 10 25 36 -4 60
 11. Peterborough United 46 8 7 8 25 20 6 9 8 26 34 -3 58
 12. Colchester United 46 8 7 8 24 24 6 9 8 28 32 -4 58
 13. Blackpool 46 10 8 5 35 25 5 5 13 21 39 -8 58
 14. Stockport County 46 8 8 7 39 38 7 2 14 26 32 -5 55
 15. Notts County 46 10 7 6 37 32 3 9 11 25 38 -8 55
 16. Brentford 46 8 8 7 28 21 6 4 13 19 35 -9 54
 17. Port Vale 46 9 5 9 34 31 5 6 12 20 39 -16 53
 18. Wycombe Wanderers 46 8 7 8 39 38 5 6 12 20 28 -7 52
 19. Barnsley 46 7 8 8 27 31 6 5 12 24 33 -13 52
 20. Chesterfield 46 11 4 8 29 28 3 4 16 14 45 -30 50
 21. Cheltenham Town 46 6 9 8 26 31 4 9 10 27 37 -15 48
 22. Huddersfield Town 46 7 9 7 27 24 4 3 16 12 37 -22 45
 23. Mansfield Town 46 9 2 12 38 45 3 6 14 28 52 -31 44
 24. Northampton Town 46 7 4 12 23 31 3 5 15 17 48 -39 39

Play-offs

Cardiff City promoveert en komt in het seizoen 2003/04 uit in de Football League First Division.

Football League Third Division
 Wed W G V DV DT W G V DV DT DS Ptn
 1. Rushden & Diamonds 46 16 5 2 48 19 8 10 5 25 28 +26 87
 2. Hartlepool United 46 16 5 2 49 21 8 8 7 22 30 +20 85
 3. Wrexham 46 12 7 4 48 26 11 8 4 36 24 +34 84
 4. Bournemouth 46 14 7 2 38 18 6 7 10 22 30 +12 74
 5. Scunthorpe United 46 11 8 4 40 20 8 7 8 28 29 +19 72
 6. Lincoln City 46 10 9 4 29 18 8 7 8 17 19 +9 70
 7. Bury 46 8 8 7 25 26 10 8 5 32 30 +1 70
 8. Oxford United 46 9 7 7 26 20 10 5 8 31 27 +10 69
 9. Torquay United 46 9 11 3 41 31 7 7 9 30 40 0 66
 10. York City 46 11 9 3 34 24 6 6 11 18 29 -1 66
 11. Kidderminster Harriers 46 8 8 7 30 33 8 7 8 32 30 -1 63
 12. Cambridge United 46 10 7 6 38 25 6 6 11 29 45 -3 61
 13. Hull City 46 9 10 4 34 19 5 7 11 24 34 +5 59
 14. Darlington 46 8 10 5 36 27 4 8 11 22 32 -1 54
 15. Boston United 46 11 6 6 34 22 4 7 12 21 34 -1 54
 16. Macclesfield Town 46 8 6 9 29 28 6 6 11 28 35 -6 54
 17. Southend United 46 12 1 10 29 23 5 2 16 18 36 -12 54
 18. Leyton Orient 46 9 6 8 28 24 5 5 13 23 37 -10 53
 19. Rochdale 46 7 6 10 30 30 5 10 8 33 40 -7 52
 20. Bristol Rovers 46 7 7 9 25 27 5 8 10 25 30 -7 51
 21. Swansea City 46 9 6 8 28 25 3 7 13 20 40 -17 49
 22. Carlisle United 46 5 5 13 26 40 8 5 10 26 38 -26 49
 23. Exeter City 46 7 7 9 24 31 4 8 11 26 33 -14 48
 24. Shrewsbury Town 46 5 6 12 34 39 4 8 11 28 53 -30 41

Zie ook
FA Cup 2002/03
Finale FA Cup 2003
Finale League Cup 2003
Football League Cup 2002/03
Engels voetbalelftal in 2002
Engels voetbalelftal in 2003

Competitievoetbal 2002/03
Engels voetbalseizoen